Iracema M. Régis (Limoeiro do Norte, 3 de julho de 1952) é uma poetisa brasileira. Vem para São Paulo em 1975 e forma-se em jornalismo pelo Instituto Metodista de Ensino Superior, de São Bernardo do Campo - SP. Inicia-se na Poesia, no Conto e depois no Ensaio. Passa a escrever resenhas literárias para A Voz de Mauá, Jornal da Manhã - SP, O Boêmio de Matão - SP, atividade que mantém até hoje. Foi membro ativo do Colégio Brasileiro de Poetas, de Mauá, de 1977 a 1985, e presidente deste, na gestão 1980 - 1982.

Publicações

Poesias 
 Poesia. Mauá, 1983, Edições Mariposa;
 Retalhos Poéticos. Mauá, 2002, Edições Mariposa;
 Argamassa. Mauá, 2005, Edições Mariposa.

Literatura de Cordel 
 O Cruzado de Sarney. São Paulo, 1986, Editores Zacarias José e Franklin Maxado. São Paulo, 1987, Editor Zacarias José
 A Volta de Zelão dos Quintos dos Infernos. Mauá, 2001, Edições São Vicente
 O APFEL em Versos. Mauá, 2004, Edições Mariposa.
 A Vida nos Trilhos (classificado entre os 20 melhores no I Concurso Paulista de Literatura de Cordel, com tiragem de 10.000 exemplares), Edições CPTM - 2002
 O Presente de Natal que Evelize nos deu. Mauá, 2003, Edições Mariposa
 O Coral Paulistano em Versos]] (com apoio cultural do Coral Paulistano do Teatro Municipal de São Paulo e Restaurante

Ensaio 
 Como Preparar um Diabo Velho em Forno Brando, Mauá, [[1993[[, Edições Mariposa (em co-autoria com Aristides Theodoro)
 Vida e Obra do velho jagunço Aristides Theodoro, o curiapebano que se tornou escritor e cidadão mauaense (no prelo)

Participações Coletivas 
 Concurso de Contos de Mauá. Mauá, 1976, Edição SMC
 I Antologia do Colégio Brasileiro de Poetas, de Mauá. Mauá, 1977 (Mimeografado)
 10 Poetas em Busca de um Leitor. Mauá, 1977, Edição do Colégio Brasileiro de Poetas
 Revoada de Pássaros Negros. Mauá. 1980, Edições Mariposa
 Aleatória. (Antologia da Universidade de São Carlos). São Carlos, 1982, Ed. Universidade de São Carlos.
 Retrato de um Homem Livre. Ensaios (Homenagem ao escritor António Possidonio Sampaio), São Bernardo do Campo, 1991, Gráfica e Editora FG
 Livro de Prata. Contos (50 Anos da Editora do Escritor), São Paulo, 1995
 Meia Vida Quase Inteira. Ensaios e Crônicas (Homenagem à escritora Dalila Teles Veras), Santo André, Edições Alpharrabio
 O Melhor d'O Boêmio. (Seleta em Prosa e Versos), Matão, SP, 1996, Editor Eduardo Waack
 Os Poetas lá de Nós. Viva o Sapé n° 2, Limoeiro do Norte - Ceará, 1997, Edição do Autor
 Cadernos Negros - Volume 20 (Contos afro-brasileiros), Quilombhoje, São Paulo, 1997
 Taba de Corumbê, Mauá, Maio, 2003
 As Cidades Cantam o Tamanduateí que Passa. Mauá, 2003, Edição da Prefeitura Municipal de Mauá
 Cultura e Cidadania: Meio Século de Autonomia de Mauá, 1954-2004, Mauá, 2004, Núcleo de História e Memória
 Manifestações Literárias em Mauá - Colégio Brasileiro de Poetas, Seus Fundadores, Associados e Outros Escritores da Cidade - Mauá, 2004, Edição do Fundo de Assistência à Cultura de Mauá.
 São Paulo em Prosa e Verso, RJ, 2004, Litteris Editora.

Premiações 
Em 1975 é classificada entre os 10 primeiros colocados no Concurso de Contos de Mauá, publicados em antologia pela Secretaria Municipal de Cultura de Mauá; em 1980 conquista o 1º  lugar no Concurso de Poesias de Cubatão com o poema Título Não Importa e, no ano seguinte, em 1981, é premidada como melhor intérprete com a poesia Meu Canto 1º.

Em 1985 obtém o 1º  lugar no Concurso Crítica Literária sobre uma das obras de Jorge Amado, onde apresentou um trabalo sobre o livro Farda Fardão Camisola de Dormir. Em 1986 é colocada entre os 10 primeiros lugares no I Concurso de Poesias da Livraria Freitas Bastos, em São Paulo, através de Um Começo de Ombro.

Recentemente, em  2002, figurou entre os vinte escolhidos pelo I Concurso de Literatura de Cordel, promovido pelo Metrô e pela CPTM, tendo sido publicada em antologia numa tiragem de 10.000 exemplares.

Com o poema Guernica Revisitada, classifica-se em 1º lugar, representando Mauá na fase regional do Concurso Mapa Cultural Paulista 2005.

 Arquivos do Colégio Brasileiro de Poetas, Mauá - SP
 Semanário A Voz de Mauá

Poetas do estado de São Paulo
Contistas do Ceará
Ensaístas do Brasil
Escritores do estado de São Paulo
Críticos literários do Brasil
Naturais de Limoeiro do Norte
Alunos da Universidade Metodista de São Paulo
Cordelistas do Brasil